Il toponimo Somo può riferirsi a diverse località del Mali:

Somo, comune del circondario di Barouéli
Somo, comune del circondario di San
SOMO, acronimo di Single Occupied Molecular Orbital, uno degli  Orbitali di frontiera